Kreacionizem stare Zemlje je skupina kreacionističnih prepričanj, ki priznavajo znanstveno potrjeno starost Zemlje in vesolja. Veje kreacionizma stare Zemlje so:

 Kreacionizem luknje
 Progresivni kreacionizem
 Inteligentni načrt
 Teistična evolucija